Schwarzwandspitze ist der Name folgender Berge:

 Schwarzwandspitze (Ötztaler Alpen), 3467 m hoher Berg in den Ötztaler Alpen
 Schwarzwandspitze (Stubaier Alpen), 3354 m hoher Berg in den Stubaier Alpen